Шарль Трене — французький співак, автор пісень, кіноактор.
 Трене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Н'євр.